Футбольна ліга в сезоні 1986/87 — 88-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 22 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону став «Евертон», це вже дев'ятий трофей ліверпульців.

Підсумкові турнірні таблиці

Перший дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Другий дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|}
Перегравання

Третій дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|}

Четвертий дивізіон Футбольної ліги

Посилання 
 rsssf.com 

Англія
Англія
Футбольна ліга